Divizia A (1964/1965) – 47. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Mihai Adam, który w barwach klubu Universitatea Kluż-Napoka strzelił 18 goli. Do Divizia B spadły zespoły Minerul Baia Mare i Progresul Bukareszt.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 }

1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii